Apple Inc., società informatica statunitense, conosciuta per i computer Macintosh, i tablet iPad, i telefoni iPhone e i lettori di musica digitale iPod
 Benjamin Apple, uno scrittore statunitense del primo Novecento
 APPLE, satellite artificiale ISRO

Musica 
 Apple Records, etichetta discografica fondata dai Beatles, e Apple Corps, la holding a cui appartiene l'etichetta
 Apple, un album discografico di Mother Love Bone
 Apple, un gruppo musicale di rock psichedelico britannico
 Fiona Apple, una cantautrice statunitense

Pagine correlate 
 Apples
 Red Apple